Heileman ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Heileman (1824–1878), deutscher Unternehmer und Gründer der City Brewery

Heileman steht für das Unternehmen:
 G. Heileman Brewing Company, ehemalige US-amerikanische Brauerei in La Crosse; 1858 durch Gottlieb Heileman und John Gund gegründet

Siehe auch:
 Heilemann
 Heilman